Alberghi ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Alberghi (1758–1836), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Paolo Tommaso Alberghi (1716–1786), italienischer Geiger und Komponist